Пе́ррі () — англійське прізвище, зазвичай походить від староанглійського pyrige (груша), маючи на увазі того, хто живе на груші або від назви алкогольного напою, виготовленого із грушевого соку.

Відомі носії прізвища

А 
 Алекс Росс Перрі (;  1984) — американський кінорежисер, сценарист і кіноактор.

Б 
 Бредлі Стівен Перрі (;  1998) — американський актор.
 Брендан Перрі (;  1959) — британський музикант-мультиінструменталіст, вокаліст і композитор.

В 
 Вільям Перрі (;  1927) — американський бізнесмен та інженер, колишній (1994—1997) міністр оборони США.

Г 
 Гаррі Перрі (; 1888—1985) — американський кінооператор.
 Грейсон Перрі (;  1960) — англійський сучасний художник, письменник і телеведучий.

Д 
 Джо Перрі (;  1974) — англійський професіональний гравець в снукер.
 Джонатан Перрі (;  1976) — новозеландський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Джонні Перрі (; 1972—2002) — американський ломус.

Е 
 Еліс Жаклін Перрі (; 1885—1969) — поетеса, феміністка та перша жінка в Європі, яка отримала диплом інженера.

К 
 Кеті Перрі (;  1984) — американська співачка та композитор.
 Корі Перрі (;  1985) — канадський хокеїст, крайній нападник.
 Крістіна Перрі (;  1986) — американська співачка і авторка пісень.

Л 
 Лі Перрі (, уроджений — Рейнфорд Г'ю Перрі, ; 1936—2021) — ямайський продюсер, композитор і співак.
 Лілі Мей Перрі (; 1895—1992) — канадсько-американська жінка-ботанік.
 Лілла Кабот Перрі (; 1848—1933) — американська художниця.
 Лінда Перрі (;  1965) — американська рок-співачка.
 Люк Перрі (; 1966—2019) — американський актор, виконавець ролі Ділана Маккея в серіалі «Беверлі-Гіллз, 90210».

М 
 Метью Перрі:
 Меттью Колбрайт Перрі (; 1794—1858) — військовий і політичний діяч США, офіцер і комодор військово-морських сил США.
 Меттью Ленгфорд Перрі (; 1969) — американо-канадський актор.

О 
 Олівер Газард Перрі (; 1785—1819) — американський військовий діяч, комодор військово-морських сил США.

Р 
 Рік Перрі (;  1950) — американський політик.

С 
 Сем Перрі (;  1995) — новозеландський плавець.
 Сі Джей Перрі (, повне ім'я Кетрін Джей Перрі, ;  1985) — американська фотомодель, танцівниця, акторка і співачка.
 Стефані Данелл Перрі (;  1970) — американська письменниця у жанрах фентезі, наукової фантастики і жахів.
 Стів Перрі (;  1947) — американський письменник-фантаст.

Т 
 Тайлер Перрі (;  1969) — американський актор, режисер, драматург, підприємець.

Ф 
 Філіппа Перрі (, в дівоцтві — Ферклоу, ;  1957) — британська психотерапевтка і авторка.
 Фред Перрі (; 1909—1995) — англійський тенісист, чемпіон світу з настільного тенісу (1929).

Ш 
 Шеннон Перрі (;  1989) — австралійська регбістка, олімпійська чемпіонка (2016).

Див. також 
 Перрі (ім'я)
 The Band Perry

Примітки 

Англійські прізвища